Piso kan syfta på:

 
 Marcus Pupius Piso Frugi Calpurnianus, romersk politiker
 Piso (motkejsare), motkejsare år 261 mot Gallienus
 Willem Piso (1611–1678), nederländsk läkare